

Населені пункти та їхні частини

 Будзиська — село в гміні Скрвільно Рипінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Будзиська — село в гміні Адамув Луківського повіту Люблінського воєводства
 Будзиська — село в гміні Лятович Мінського повіту Мазовецького воєводства
 Будзиська — село в гміні Лохув Венґровського повіту Мазовецького воєводства
 Будзиська — село в гміні Троянув Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства
 Будзиська — село в гміні Галінув Мінського повіту Мазовецького воєводства
 Будзиська — село в гміні Черськ Хойницького повіту Поморського воєводства
 Будзиська — село в гміні Кузня-Рациборська Рациборського повіту Сілезького воєводства
 Будзиська — село в гміні Лубніце Сташовського повіту Свентокшиського воєводства
 Будзиська — село в гміні Мронгово Мронґовського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Будзиська — частина села Хелмиця-Мала в гміні Фаб'янкі Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Будзиська — частина села Лісікеж у гміні Воля-Мисловська Луківського повіту Люблінського воєводства
 Будзиська — частина села Каліново-Парцеле в гміні Острув-Мазовецька Островського повіту Мазовецького воєводства
 Будзиська — частина села Серакувко в гміні Полаєво Чарнковсько-Тшцянецького повіту Великопольського воєводства
 Будзиська — колонія в гміні Бане-Мазурське Ґолдапського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Будзиська — осада в гміні Єднорожець Пшасниського повіту Мазовецького воєводства

Примітки